Рущишин Роман Йосипович (1977—2022) — старший сержант поліції України, учасник російстко-української війни.
 Рущишин Ярослав Іванович (* 1967) — народний депутат України IX скликання, підприємець і громадський діяч.